Карл Зигмонди (;  27 марта 1867 — 14 октября 1925) — австро-венгерский математик. Известен как автор теоремы Зигмонди. Брат лауреата Нобелевской премии по химии Рихарда Адольфа Зигмонди.

Биография 
Родился 27 марта 1867 года в Вене в семье известного австрийского врача Адольфа Зигмонди. Он был четвёртым сыном в семье. Отец поощрял занятия детей наукой, а мать старалась приобщить детей к спорту.

В 1886 году поступил в Венский университет, который окончил в 1890 году. Затем учился в Берлинском, Гёттингенском и Парижском университетах. Но в 1894 году вернулся домой и до конца жизни работал в Венском университете.

Ссылки 
 

Математики по алфавиту
Математики Австрии
Математики XIX века
Математики XX века
Выпускники Венского университета
Преподаватели Венского университета
Ректоры Венского технического университета